

Editoria 
 Àncora Editrice – casa editrice italiana

Nautica 
 Àncora – elemento di imbarcazione

Letteratura 
 L'ancora (L'entrave) – romanzo di Colette del 1913

Musica 
 Ancora – brano musicale di Eduardo De Crescenzo del 1981
 Ancora – album di Eduardo De Crescenzo del 1981
 Ancora – album di Claude Barzotti del 2003
 Ancora – traccia dell'album Canzoni segrete di Mia Martini del 2003
 Ancora – album de Il Divo del 2005

Televisione 
 L'ancora (The Anchor) – episodio della prima stagione di Ellen

Altro 
 Ancora – figura araldica
 Àncora – strumento HTML che permette di creare un link all'interno della stessa pagina in cui viene inserito o in un'altra pagina
 Ancora o ancoraggio – tecnica di comunicazione che permette di associare una sensazione ad uno stimolo esterno.